Te Atua Mou'e (en el idioma maorí de las Islas Cook, Dios es la verdad) es el Himno Nacional de las Islas Cook. Fue adoptado en 1982 tras constituirse en estado libre asociado de Nueva Zelanda.

Letra de Pa Tepaeru Te Rito Ariki Lady Davis y música de Sir Thomas Davis.

La letra del himno es la siguiente:
 
Te Atua mou e

Ko koe rai te p

O te pa enua e

Akarongo mai

I to matou nei reo

Te kapiki atu nei

Paruru mai

Ia matou nei

Omai te korona mou

Kia ngateitei

Kia vai rai te aroa

O te pa enua e.

Enlaces externos
 Te Atua Mou'e (instrumental) en formato MP3 (Fuente: United States Navy Band - National Anthems & Ceremonial Music)

Símbolos de Nueva Zelanda
Islas Cook
Islas Cook